Pensiero Nazionale è stato un periodico italiano, fondato nel 1947, da un gruppo di ex fascisti di sinistra, radunatisi attorno alla figura dell'intellettuale sardo Stanis Ruinas, che dirigerà la redazione fino alla cessazione delle pubblicazioni, nel 1977.

Quotidiani italiani del passato
Periodici fondati nel 1947
Pubblicazioni scomparse nel 1977
Periodici in lingua italiana